Катарина — женское имя, фонетический вариант имени Екатерина.

Носительницы, известные по имени

 Катарина Брауншвейг-Люнебургская (1395 — 1442) — принцесса Брауншвейг-Люнебургская из династии Вельфов, в замужестве курфюрстина Саксонская.
 Катарина Мекленбургская (1487—1561) — герцогиня Саксонская, супруга герцога Саксонии Генриха V.
 Катарина Саксонская (1421—1476) — принцесса Саксонская, в замужестве курфюрстина Бранденбургская.
 Катарина Саксонская (1468—1524) — вторая жена эрцгерцога Австрии Сигизмунда.
 Катарина Монсдоттер (1550—1612) — супруга короля Швеции Эрика XIV, бывшая недолго королевой Швеции в 1568 году.
 Катарина-Амалия Нидерландская (род. в 2003) — старшая дочь нынешнего короля Нидерландов Виллема-Александра.

Топонимы

 Катарина — муниципалитет в Бразилии, входящий в штат Сеара.

Другое

 Катарина — разрушительный циклон, прошедший в марте 2004 года вдоль юго-восточного побережья Бразилии.
 Катарина — большой древний ударный кратер в материковой юго-восточной области видимой стороны Луны. 
 (320) Катарина — астероид, открытый в 1891 году.

См. также